FRAC kann bedeuten: 

 Regionalfonds für zeitgenössische Kunst (französisch Fonds régionaux d'art contemporain), regionale Institutionen zur Förderung zeitgenössischer Kunst in Frankreich
 Food Research and Action Center, eine US-amerikanische Nichtregierungsorganisation
 Foreseeable Risk Analysis Center, eine US-amerikanische Organisation
 Front républicain pour l'alternance et le changement, eine politische Koalition in Togo
 Fungicide Resistance Action Committee, ein Forschungsverbund verschiedener Unternehmen

Frac (oder frac) bedeutet

 in der Geologie: eine Abkürzung für eine hydraulische Bohrlochbehandlung, das Hydraulic Fracturing (kurz: „Fracking“);
 in der Mathematik: der Name der mathematischen Funktion , die einen Wert auf seinen Nachkommaanteil abbildet, siehe Nachkommastelle.

Siehe auch:
 Frack
 Wrack

Abkürzung